Warfield – wieś i civil parish w Anglii, w hrabstwie Berkshire, w dystrykcie Bracknell Forest
 Warfield – miasto w USA, w stanie Kentucky, w hrabstwie Martin
 Warfield – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia, w hrabstwie Brunswick